X Factor peut faire référence à :

 The X Factor, un concours de chant international télévisé diffusé en de nombreuses versions dans le monde entier dont :
 The X Factor, l'émission de télévision britannique ;
 The X Factor, une compétition télévisée américaine ;
 X Factor, une émission de télévision franco-belge ;
 X Factor, une émission de télévision italienne.
 The X Factor, un album d'Iron Maiden sorti en 1995.
 Facteur-X (X-Factor en version originale), une équipe de super-héros dans l'univers des comics de Marvel Comics.